Гозий может означать:

 Гозий — епископ Кордовский (256—356).
 Станислав Гозий (; 1504—1579) — кардинал и богослов; сын Ульриха Гозия.
 Станислав Юзеф Гозий (; 1674—1738) — епископ лифляндский (1720—1722), каменецкий (1722—1733), познанский (1733—1738).
 Ульрих Гозий (; ок. 1455—1535) — виленский городничий; отец Станислава Гозия.